

Persone
 Assumpta Serna – attrice spagnola
 Carlos Zárate Serna – ex pugile messicano
 Dillon Serna – calciatore statunitense
 Enrique Serna – scrittore e saggista messicano
 Érick Andrés Moreno Serna – calciatore colombiano
 Jorge Serna – calciatore colombiano
 Juan Eduardo Samudio Serna – calciatore paraguaiano
 Magüi Serna – ex tennista spagnola
 Mauricio Serna – ex calciatore colombiano
 Miguel Fisac Serna – architetto, urbanista e pittore spagnolo
 Nelson Rodríguez Serna – ex ciclista su strada colombiano
 Pepe Serna – attore statunitense
 Ricardo Serna – ex calciatore spagnolo
 Rubén Rayos Serna – calciatore spagnolo
 Yosgart Ernesto Gutiérrez Serna – calciatore messicano
 Víctor Hugo Ortega Serna – tuffatore colombiano
 Waltencir Pereira Serna – calciatore brasiliano

Altro
 Classe Serna – codice identificativo di una classe di mezzi da sbarco russi

Pagine correlate
 De la Serna